Ostatni dzwonek – polski film z 1986 roku
 Ostatni dzwonek – polski film z 1989 roku
 Ostatni dzwonek – amerykański film z 1995 roku
 Ostatni dzwonek – francuski film z 2018 roku